

Pessoas 
 Charles Mingus

Localidades 
 Mingus (Texas)

Outros 
 Mingus (álbum de Joni Mitchell)

Desambiguação